James Watkins (militair), een Amerikaans militair
 James Watkins (baanwielrenner), een Amerikaans baanwielrenner
 James Watkins (scenarioschrijver), een Brits scenarioschrijver